Boliwia:
 Padilla – miasto

Kolumbia:
 Padilla – miasto

Meksyk:
 Padilla – miejscowość

Osoby:
 Aarón Padilla − meksykański piłkarz
 Aarón Padilla − meksykański piłkarz
 Ángelo Padilla – gwatemalski piłkarz
 Blanca Padilla – hiszpańska modelka
 Danny Padilla – amerykański kulturysta
 Jesús Padilla – meksykański piłkarz
 José Padilla – hiszpański DJ i producent muzyczny
 Raúl Padilla – meksykański aktor